Dit is een lijst van planetoïden 37501-37600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (37501) - || 2130 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37502) - || 2257 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37503) - || 2288 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37504) - || 3052 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37505) - || 3062 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37506) - || 3107 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37507) - || 3141 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37508) - || 3190 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37509) - || 3192 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37510) - || 3235 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37511) - || 3303 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37512) - || 4197 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37513) - || 5068 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37514) - || 1118 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37515) - || 2008 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37516) - || 2027 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37517) - || 2134 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37518) - || 2410 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37519) Amphios || 3040 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37520) - || 3193 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37521) - || 3280 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37522) - || 3367 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37523) - || 4076 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37524) - || 4375 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37525) - || 5127 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37526) - || 5721 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (37527) - || 1971 UJ1|| 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (37528) - || 1975 SX || 30 september 1975 || S. J. Bus
|-
| (37529) - || 1977 EL8|| 12 maart 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (37530) - || 1977 RP7|| 11 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (37531) - || 1978 VF7|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (37532) - || 1978 VL8|| 6 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (37533) - || 1979 MX8|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (37534) - || 1980 FL4|| 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (37535) - || 1981 DP || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (37536) - || 1981 EM2|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (37537) - || 1981 EP2|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (37538) - || 1981 EK3|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (37539) - || 1981 EY4|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (37540) - || 1981 ES7|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (37541) - || 1981 EW7|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (37542) - || 1981 EJ8|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (37543) - || 1981 ER8|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (37544) - || 1981 EY16|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (37545) - || 1981 EA18|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (37546) - || 1981 ET20|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (37547) - || 1981 EH22|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (37548) - || 1981 EO30|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (37549) - || 1981 ET30|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (37550) - || 1981 EE31|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (37551) - || 1981 EY34|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (37552) - || 1981 EU39|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (37553) - || 1981 EN43|| 3 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (37554) - || 1981 ET44|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (37555) - || 1981 EG47|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (37556) Svyaztie || 1982 QP3|| 28 augustus 1982 || N. S. Chernykh, B. G. Marsden
|-
| (37557) - || 1984 JR || 9 mei 1984 || J. Gibson
|-
| (37558) - || 1984 SG6|| 22 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (37559) - || 1985 UR || 20 oktober 1985 || A. Mrkos
|-
| (37560) - || 1986 QK3|| 29 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (37561) - || 1988 CR || 13 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (37562) - || 1988 MA || 16 juni 1988 || E. F. Helin
|-
| (37563) - || 1988 SG2|| 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (37564) - || 1988 TR3|| 13 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (37565) - || 1988 VL3|| 3 november 1988 || T. Fujii, K. Watanabe
|-
| (37566) - || 1989 GY1|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (37567) - || 1989 SC3|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (37568) - || 1989 TP || 4 oktober 1989 || E. F. Helin
|-
| (37569) - || 1989 UG || 23 oktober 1989 || Y. Oshima
|-
| (37570) - || 1989 UD1|| 25 oktober 1989 || Y. Oshima
|-
| (37571) - || 1989 UE1|| 25 oktober 1989 || Y. Oshima
|-
| (37572) - || 1989 UC5|| 30 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (37573) Enricocaruso || 1989 UB7|| 23 oktober 1989 || F. Börngen
|-
| (37574) - || 1990 QE6|| 25 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (37575) - || 1990 QD7|| 20 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (37576) - || 1990 QW9|| 24 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (37577) - || 1990 RG || 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (37578) - || 1990 RY2|| 15 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (37579) - || 1990 SO7|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (37580) - || 1990 SH8|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (37581) - || 1990 SU15|| 16 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (37582) Faraday || 1990 TT3|| 12 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (37583) - || 1990 TH8|| 13 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (37584) Schleiden || 1990 TC9|| 10 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (37585) - || 1990 VQ8|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (37586) - || 1991 BP2|| 23 januari 1991 || M. Matsuyama, K. Watanabe
|-
| (37587) - || 1991 CK3|| 14 februari 1991 || E. F. Helin
|-
| (37588) Lynnecox || 1991 GA2|| 15 april 1991 || C. S. Shoemaker
|-
| (37589) - || 1991 NN9|| 9 juli 1991 || E. F. Helin, K. J. Lawrence
|-
| (37590) - || 1991 RA14|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (37591) - || 1991 TD4|| 10 oktober 1991 || K. J. Lawrence
|-
| (37592) - || 1991 TG7|| 3 oktober 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (37593) - || 1991 UJ || 18 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (37594) - || 1991 UJ1|| 29 oktober 1991 || Spacewatch
|-
| (37595) - || 1991 UZ1|| 29 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (37596) - || 1991 VV6|| 9 november 1991 || E. W. Elst
|-
| (37597) - || 1992 EH10|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (37598) - || 1992 EL17|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (37599) - || 1992 EH18|| 3 maart 1992 || UESAC
|-
| (37600) - || 1992 EO20|| 2 maart 1992 || UESAC|}

Planetoïdenlijsten